En héraldique, le sautoir est une pièce qui apparaît dans les blasons.
 Le sautoir ou plat à sauter, est utilisé comme une casserole ou une poêle. C'est un récipient rond sans manche qui a les bords bas et droits, contrairement à la sauteuse qui elle a les bords inclinés. Équipé d'anses, il peut être en cuivre ou en inox.
 Le sautoir, en athlétisme, est l'aire de saut composé de la zone d'élan et de la zone de réception.
 Le sautoir est un long collier.
 Le sautoir est un cordon, un ruban qu'on passe derrière la nuque et qui supporte une décoration pendant sur le devant de la poitrine.
 Le sautoir est une pièce de la pascaline (machine à calculer mécanique) permettant de propager la retenue, voir Pascaline > Le sautoir.